Tanxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tanxi (ort), Guizhou, 
 Tanxi (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar